

Cinema 
Mr. Jones – film del 1993 diretto da Mike Figgis
Mr. Jones – film del 2013 diretto da Karl Mueller
Mr. Jones – film del 2019 diretto da Agnieszka Holland

Musica 
Mr. Jones – album di Tom Jones del 2002
Mr. Jones – album di Elvin Jones del 1972
Mr. Jones – singolo dei Counting Crows
Mr. Jones – singolo di Mike Jones
Mr. Jones – brano di Talking Heads in "Naked" 1988

Personaggi 
Mr. Jones – personaggio della serie TV Nikita
Mr. Jones – personaggio dell'universo Disney
Mr. Jones – personaggio protagonista della canzone Ballad of a Thin Man di Bob Dylan